Селадо́н может принимать значения:

 Селадон — герой романа Оноре д’Юрфэ «Астрея» (1607—1628), в переносном смысле — галантный кавалер, томящийся воздыхатель.
 Селадон — вид глазури для производства керамики, также бледный зеленовато-голубой оттенок, «нефритовый» цвет.